Sylwan – imię męskie
 Sylvan – serial animowany wyświetlany na TVP2 i RTL7 wzorowany na Robin Hoodzie
 Sylvan – niemiecka grupa muzyczna grająca rocka progresywnego

Lokalizacje

Miasta 
 Sylvan – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Richland

Gminy 
 Sylvan (ang. Sylvan Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Osceola
 Sylvan (ang. Sylvan Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Washtenaw
 Sylvan (ang. Sylvan Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Cass
 Sylvan (ang. Sylvan Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Richland

Zobacz też 
 Sylwan